Керенда — река в России, протекает по Пензенской области. Правый приток реки Шукши.

География 
Река берёт начало у деревни Сергеевка. Течёт на запад по открытой местности. Устье реки находится в 63 км от устья Шукши. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000036203.

Примечания 

Бассейн Суры (приток Волги)
Реки Пензенской области